Соревнования в беге на 1500 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 23 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 21 спортсменка.

Чемпионкой мира стала канадка Кристин Несбитт, которая впервые выиграла на этой дистанции на чемпионатах мира. Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира предыдущего года на этой дистанции — голландка Ирен Вюст стала второй. Третье место у голландки Линды де Врис, для которой эта медаль стала первой на чемпионатах мира.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Стартовый лист
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012